Hirsch kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Hirsch
 Allan Hirsch

Robotskapade auktorsförkortningar